Bekele ist der Familienname folgender Personen:

 Alemu Bekele (* 1990), bahrainischer Langstreckenläufer
 Atelaw Yeshetela Bekele (* 1987), belgischer Langstreckenläufer
 Azmeraw Bekele (* 1986), äthiopischer Langstreckenläufer
 Birhanu Bekele (* 1981), äthiopischer Marathonläufer
 Bezunesh Bekele Sertsu (* 1983), äthiopische Langstreckenläuferin
 Bizunesh Bekele (1936–1990), äthiopische Sängerin
 Habtamu Bekele (* 1978), äthiopischer Marathonläufer
 Helen Bekele Tola (* 1994), äthiopische Langstreckenläuferin
 Kenenisa Bekele (* 1982), äthiopischer Langstreckenläufer
 Mekdes Bekele (* 1987), äthiopische Hindernisläuferin
 Nardos Bekele-Thomas (* 1958), äthiopischstämmige UN-Beauftragte
 Nigusse Bekele (* 1959), äthiopischer Mittelstreckenläufer
 Shimeles Bekele (* 1990), äthiopischer Fußballspieler
 Tadelech Bekele (* 1991), äthiopische Langstreckenläuferin
 Tariku Bekele (* 1987), äthiopischer Langstreckenläufer
 Telahun Haile Bekele (* 1999), äthiopischer Langstreckenläufer
 Tesfaye Bekele (* 1982), äthiopischer Marathonläufer

Vorname:
 Bekele Debele (* 1963), äthiopischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Bekel